Gures peut faire référence à :

Toponymie 
 Montagne des Gures, sommet de Haute-Savoie.

Mot turc 
En turc, le mot güreş signifie «lutte». La lutte turque (en turc, Yağlı güreş) est un sport traditionnel.

Patronyme turc 
 Doğan Güreş, général et homme politique turc (1926-2014);
 Nilbar Gures, artiste turc (né en 1977).